Sangatta kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Sangatta, distrikt, Kalimantan Timur,

Kenya 

 Laga Sangata, periodiskt vattendrag, Marsabit, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar